Maria di Lusignano è il nome di diversi personaggi storici:

Maria di Lusignano (1215-1251), moglie del conte Gualtieri IV di Brienne (contessa di Brienne).
Maria di Cipro, figlia del re Ugo III di Cipro della famiglia dei Lusignano, e moglie del re Giacomo II d'Aragona (regina d'Aragona nel 1315-1319)
Margherita o Maria di Lusignano († c.a. 1397), figlia del re Pietro I di Cipro e moglie del cugino Giacomo di Lusignano, conte di Tripoli.
Maria di Lusignano (1382-1404), figlia del re Giacomo I di Cipro e moglie del re Ladislao I di Napoli (regina consorte di Napoli)